Het Nederlands kampioenschap dammen 1971 werd van 20 maart tot en met 9 april (in 2 weekends en een slotweek) door 12 deelnemers gespeeld in Apeldoorn. 
Winnaar met 17 punten uit 11 partijen werd Ton Sijbrands die daarmee voor de 4e keer de nationale titel behaalde.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1971
Sportevenement in Apeldoorn